Ludivine Furnon (Nimes, Francia, 4 de octubre de 1980) es una gimnasta artística francesa, medallista de bronce mundial en 1995 en la prueba de suelo.

Carrera deportiva

En el Mundial que tuvo lugar en Sabae (Japón) en 1995 ganó el bronce en el ejercicio de suelo, tras la rumana Gina Gogean (oro) y la china Ji Liya (plata).

Actualidad 
Actualmente Ludivine trabaja junto su esposo Nicolas en el duo Maintenant para el Cirque du Soleil

Referencias 
https://www.instagram.com/ludivinenicolas_duomaintenant/
Nacidos en Nimes